Lennartsson ist der Familienname folgender Personen:
 Benny Lennartsson (* 1942), schwedischer Fußballspieler
 Bo Lennartsson (1955–2020), schwedischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Emelie Lennartsson (* 1986), schwedische Badmintonspielerin
 Jan Lennartsson (* 1981), schwedischer Handballspieler
 Jörgen Lennartsson (* 1965), schwedischer Fußballtrainer